Петерсберг () — назва ряду населених пунктів у Німеччині.
 Петерсберг — сільська громада, земля Гессен.
 Петерсберг — громада, земля Рейнланд-Пфальц.
 Петерсберг — громада, земля Саксонія-Ангальт.
 Петерсберг — громада, земля Тюрингія.

Див. також 
 Пітерсберг